Дервенохория () е малка местна общност (на гръцки: хория) в Беотия на западните склонове на Парнита. Живописно място, обградено отвсякъде с планини.

Дервенохорията е общност от петте села Пили, Скурта, Стефани, Панактос и Прасинос, разположени на живописно и ярко оцветено плато със средна надморска височина от около 530 до 570 метра, чийто землища имат площ от около 40 хил. кв.м.

В античността най-кратките пътища за Древна Атина са минавали през това плато, като първият е водил от Фили през Дервенохорията до Тива, а вторият е свързвал през Кокино, провлака и Елевсина, с Танагра и Евия.

През 1372 г. по време на каталанското управление атинският херцог Рамон де Виланова с цел охрана на прохода кани да се заселят арванити в него. Дервентджиите запазват изключителните си привилегии по османско време, когато са наричали на гръцки общността Елевтерохория, което ще рече „свободни хора“.

Със султански ферман от 1702 г. Мустафа II признава тези дервентджии за господари и собственици на околните земи и гори, които оттогава владеят и присъединяват свободно. Османският султан дава и право на самоуправление на Дервенохорията и право на дервенохорите да поддържат въоръжен войнишки, корпус който да охранява прохода „Дервения“.

Източници 

Историко-географски области в Гърция
География на Гърция
Беотия